Сьєрра-Невада (від  — «засніжені гори») — назва кількох гірських ланцюгів та окремих гір:

 Гірські ланцюги
 Сьєрра-Невада (Іспанія) — гори в Андалусії, захищені національним парком Сьєрра-Невада
 Сьєрра-Невада (США) — гори в Каліфорнії і Неваді (США)

 Окремі гори
 Сьєрра-Невада (стратовулкан) — вулкан в Андах (Чилі)
 Сьєрра-Невада-де-Лагунас-Бравас — вулкан в Андах (Чилі, Аргентина)
 Сьєрра-Невада-де-Мерида — гора, захищена національним парком Сьєрра-Невада (Венесуела)
 Сьєрра-Невада-де-Санта-Марія — гора (Колумбія)

 Сьєрра-Невада (пивоварна компанія) — каліфорнійська пивоварна компанія